
Termin -{R57}- ima više značenja.

 R-oznake, R57: Toksično za pčele
 R57 put (Južna Afrika), autoput